Дюкер:

 Дюкер — напорный участок трубопровода.
 Дюкер — прибалтийский дворянский род.
 Дюкер, Карл Густав (1663—1732) — шведский фельдмаршал, участник Великой Северной войны.
 Дюкер, Ойген (1841—1916) — немецкий и эстонский художник.

См. также 
 Дюккер